Cette page dresse la liste des sondages d'opinions réalisés pendant la 34e législature du Québec jusqu'aux élections générales de 1994.

Intentions de vote

Pendant la campagne électorale

Pendant la 34 législature du Québec

En 1994

En 1993

En 1992

En 1991

En 1990

En 1989

Par langue

Par zone géographique

Satisfaction envers le gouvernement

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections générales québécoises de 1994
 Sondages d'opinion

1994
Québec, 1994
Sondages, 1994
Sondage, Québec, 1994
1994 au Québec
1994 en politique